Syberia 3 () — видеоигра в жанре приключенческого квеста, продолжение игр Syberia и Syberia II. Разработана и издана французской компанией Microïds. Игра вышла 20 апреля 2017 года на платформах PlayStation 4, Xbox One, 25 апреля 2017 года на Microsoft Windows. Версия для Nintendo Switch появилась в продаже 18 октября 2018 года.

Игра продолжает рассказ о приключениях главной героини первых двух игр — Кейт Уолкер.

Сюжет 
После того как Кейт покинула Сибирь после смерти Ганса, она сама едва не погибает на дрейфующей льдине, но спасается благодаря народу юколов. Прожив около года бок-о-бок с кочующим племенем, Кейт решается помочь им совершить странный ритуальный обычай — сопровождение снежных страусов в их сезонной миграции через замерзшее озеро Вальсембор в отдалённый регион России под названием Яхастан. Однако по пути ей встречаются не только старые знакомые, но и череда новых событий, одним из которых становится доселе неведомая Кейт тайна о прошлом Ганса и его автоматонов.

Разработка 
Успех дилогии сразу же поставил вопрос о создании третьей части. Однако Бенуа Сокаль, автор и геймдизайнер игры изначально однозначно отрицал возможность создания третьей части, ссылаясь на исчерпанность сюжета. В апреле 2009 года президент Microïds Эммануэль Оливье (Emmanuel Olivier) сообщил, что компания Microïds готова профинансировать игру. Однако в феврале 2011 года Бенуа Сокаль заявил, что разработка игры так и не началась из-за недостаточного финансирования.

В конце 2012 года Бенуа Сокаль подписал контракт с Anuman Interactive для написания сценария Syberia III. За несколько дней до Game Connection Europe (ноябрь 2012) французская компания Anuman Interactive объявила о сделке с Сокалем. Руководят проектом те же, кто создал первые две части: Бенуа Сокаль (отвечает за художественную часть) и Эллиот Грассиано (директор по разработке и вице-президент издательского лейбла Microïds). Было анонсировано, что Syberia III будет мультиплатформенной игрой, релиз был запланирован на 2014—2015 годы.

Stéphane Longeard, генеральный директор компании Microïds: «После двух долгих лет ожидания поклонников игры, пока Бенуа Сокаль думал о сценарии и Эллиот Грассиано вступил в команду разработчиков, процесс работы над игрой действительно начался. Сегодня поклонники игры, наконец, были вознаграждены за терпение». Бенуа Сокаль, который работает в качестве художественного директора Syberia, сказал: «Я буду очень рад участвовать в создании приключений Кейт Уолкер и работе с командой Anuman Interactive. Я создал первые две части Syberia с Эллиотом, так что я также очень буду рад создать новую игру с ним и показать эволюцию Anuman в качестве важного игрока в индустрии приключенческих игр».

В августе 2014 года на игровой выставке Gamescom 2014 было заявлено о серьёзной работе над игрой, показано несколько скриншотов и указана приблизительная дата выхода — 2015 год. Также заявлено, что будут поддерживаться платформы: PC, Mac, PS4, Xbox One, iOS, Android. В феврале 2015 года на международной конференции Winter Nights 2015 в Санкт-Петербурге Бенуа Сокаль заявил, что игра выйдет в конце 2016 года. В конце сентября 2015 года Microïds представила видео Syberia saga — Road to Syberia 3, включающее несколько секунд геймплея новой игры. В мае 2016 года было заявлено, что Syberia III будет выпущена 1 декабря 2016 года. В октябре 2016 года было объявлено, что выпуск Syberia III откладывается до I квартала 2017 года.

В итоге игра была выпущена 20 апреля 2017 года в Европе и 25 апреля 2017 года в США и Канаде.

Локализация 
Как и предыдущие две части, в России и на территории стран СНГ и Балтии игра была издана для PC/Mac, PlayStation 4 и Xbox One компанией «Бука» и опять под не совсем корректным названием «Сибирь 3» (так как никакого отношения к российскому региону Сибирь сюжет не имеет). В озвучивании приняли участие 27 актёров дубляжа: Анастасия Жаркова (Кейт Уолкер), Татьяна Шитова (Ольга Ефимова), Илья Исаев (доктор Мангелинг), Геннадий Новиков (Оскар), Ольга Кузнецова (Айяваска), Даниил Щебланов (Курк), Александр Носков (капитан Фёдор Обо), Дмитрий Креминский (Полковник и др. персонажи), Артём Маликов (Семён Штайнер), Василиса Воронина (Сара Штайнер), Константин Карасик (Ник Кантин), Александр Пожаров (доктор Замятин), Александр Новиков (мэр Пётр Булякин), Иван Литвинов (Антон и др. персонажи), Сергей Чихачёв (Леон и др. персонажи), Елена Кищик (Катерина Дроздолова и др. персонажи), Ирина Киреева (Дуняша Дубровская-Ти Ках и др. персонажи), Антон Дегтярёв (офицер таможни), Денис Некрасов (владелец таверны Влад), Михаил Тихонов (столяр племени юколов и др. персонажи), Кирилл Радциг (офицер полиции Вальсембора и др. персонажи), Алёна Созинова (разные персонажи), Антон Морозов (разные персонажи), Лариса Брохман (разные персонажи), Олег Куценко (разные персонажи), Ольга Шорохова (разные персонажи) и Сергей Бекасов (разные персонажи).

Примечания

Ссылки 
 Страница игры Syberia 3 на сайте компании Microids
 Страница игры Syberia 3 на сайте компании Koalabs
 Страница игры Syberia 3 на сайте компании «Бука»

Syberia
Квесты
Квесты Point-and-click
Steam-игры
Компьютерные игры 2017 года
Продолжения компьютерных игр
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры на движке Unity
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Компьютерные игры, изданные «Букой»
Компьютерные игры в жанре альтернативная история